Wildnisgebiet (engl. Wilderness Area) steht für:
 Wildnis, unberührte Naturlandschaft
 Strict Nature Reserve/Wilderness Area, dt. Strenges Naturreservat/Wildnisgebiet, höchste Kategorie I der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
 Wilderness Area (Vereinigte Staaten), strengste Naturschutzkategorie der Vereinigten Staaten (Wilderness Act 1964), die den Kriterien des IUCN entspricht.